Een verkeersweg:
A58 (Frankrijk)
A58 (Groot-Brittannië)
A58 (Italië)
A58 (Nederland), zie Rijksweg 58
A-58 (Spanje)